Hästmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Hästmyrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Hästmyrtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn